Gmina Dayton (hrabstwo Bremer)
 Gmina Dayton (hrabstwo Butler)
 Gmina Dayton (hrabstwo Cedar)
 Gmina Dayton (hrabstwo Chickasaw)